La A-25 es un proyecto de autovía española que debería seguir aproximadamente el recorrido de la carretera N-211 conectando la A-2 desde Alcolea del Pinar (Guadalajara) con la A-23 por Monreal del Campo (Teruel). Sus función principal sería una nueva alternativa hacia a la A-3 para unir Madrid Levante por Castellón y Valencia, y hacia Cataluña por el sur de Zaragoza y la Z-40. Asimismo uniría por una vía de alta capacidad la ciudad de Teruel y su provincia con la capital de España, Madrid, y serviría para vertebrar el sector oriental de la provincia de Guadalajara, la comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo.

Existe un estudio informativo elaborado en mayo de 2009 por la empresa Ayesa para poder desdoblar en nueva autovía. El estudio consta de 19 tomos que fueron entregados a los ayuntamientos afectados para que se realizasen las alegaciones que se estimasen oportunas. El tomo 1, relativo a la memoria, es bastante orientativo respecto al trazado previsto para este tramo.

Por ahora, esta nomenclatura no está en la lista de las nomenclaturas oficiales del PEIT 2005-2020.

A más largo plazo, y siguiendo el actual trazado de la N-211, podría haber un nuevo proyecto de prolongación de la autovía hasta Alcañiz e incluso hasta Tarragona, conectado con las futuras autovías A-68 y A-7. Desde el año 2010 este proyecto está parado.

A finales del año 2021, se licitó un nuevo estudio informativo para mejorar este itinerario, contemplándose esta vez varias alternativas, entre ellas la construcción de una autovía o una nueva carretera "2+1". El estudio informativo fue adjudicado en julio de 2022.

Tramos

Véase también 
 Anexo:Autovías interurbanas de España
 Red de carreteras de España
 N-211

Referencias

Enlaces externos 

25
Red de carreteras del Estado en Guadalajara
Red de carreteras del Estado en Teruel